L'Italie occitane peut faire référence à :
 les Vallées occitanes, situées du Piémont à la Ligurie (dont est parlé le vivaro-alpin) ;
 Guardia Piemontese, commune de Calabre (dont est parlé le gardiol).

Voir aussi